Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 1995 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 1995 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 1995 года